Аберди́н () — город в штате Мэриленд, США. Получил своё название в честь шотландского города Абердин.

Входит в состав округа Харфорд. Население по оценке 2019 года составляет  человек (17-й по количеству жителей в штате). Занимает площадь 16,8 км².

Ближайшим к Абердину является город .

Примечания

Ссылки 

Города Мэриленда